Шпанац може означавати:

 Шпанац, припадник шпанског народа
 Шпански борци, чест надимак учесника Шпанског грађанског рата, до 1936-39. године (нпр. Жикица Јовановић Шпанац, Фадил Јахић Шпанац, Милан Благојевић Шпанац, Данило Лекић Шпанац и др)
 АКУД Шпанац, Академско културно уметничко друштво „Жикица Јовановић Шпанац“ из Београда
 Шпанац (ТВ серија), телевизијска серија редитеља Саве Мрмка из 1982. године